Patellariaceae är en familj av svampar. Patellariaceae ingår i ordningen Patellariales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Patellariaceae

en:Patellariaceae